Улица Мамина-Сибиряка — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Мамина-Сибиряка — улица в Екатеринбурге.
 Улица Мамина-Сибиряка — улица в Иркутске.
 Улица Мамина-Сибиряка — улица в Липецке.
 Улица Мамина-Сибиряка — улица в ПГТ Малаховка.

Украина 
 Улица Мамина-Сибиряка — улица в Донецке.
 Улица Мамина-Сибиряка — улица в Мариуполе.
 Улица Мамина-Сибиряка — улица в Черновцах.

Казахстан 
 Улица Мамина-Сибиряка — улица в Алма-Ате.